Leonid Jaritónov puede referirse a:
 Leonid Jaritónov (1930-1987), actor de cine y teatro soviético.
 Leonid Jaritónov (1933-2017), cantante de ópera soviético.